Geografia:
 Randolph (Iowa)
 Randolph (Kansas)
 Randolph (Maine)
 Randolph (Massachusetts)
 Randolph (Minnesota)
 Randolph (Missouri)
 Randolph (Nebraska)
 Randolph (Nova Hampshire)
 Randolph (Nova York)
 Randolph (Utah)
 Randolph (Vermont)
 Randolph (Wisconsin)
 East Randolph, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Biografies:
 Randolph Churchill (1911 – 1968), polític anglès.
 Lord Randolph Churchill (1849 - 1895), estadista britànic.
 William Randolph Hearst (San Francisco, 1863 - 1951), magnat de la premsa dels Estats Units.
 Zach Randolph (1981, Marion, Indiana), jugador de bàsquet estatunidenc.